Raden kan syfta på följande platser:

Finland 
1. Raden, Malax, Österbotten,

Storbritannien 
2. River Roden, vattendrag, England, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar